Prinsessan Josephine av Danmark, grevinna av Monpezat (Josephine Sophia Ivalo Mathilda), född 8 januari 2011 i Köpenhamn, är en dansk prinsessa. Hon är andra dotter samt fjärde och yngsta barn till kronprins Frederik och kronprinsessan Mary av Danmark. Prinsessan Josephine är nummer fem i tronföljden efter sin far och sina äldre syskon (prins Christian, prinsessan Isabella samt prins Vincent).

Biografi

Prinsessan föddes på Rigshospitalet i Köpenhamn klockan 10:56 den 8 januari 2011, kort efter sin tvillingbror prins Vincent.  Hon vägde 2 554 gram och var 46 centimeter lång. På födelsedagen sköts Kunglig salut med 21 skott från Batteriet Sixtus i Köpenhamn och Kronborgs slott i Helsingör. De lämnade sjukhuset den 13 januari. 

Prinsessan döptes den 14 april 2011 i Holmens Kirke av kunglig konfessionarius Erik Norman Svendsen, samtidigt som sin tvillingbror. Prinsessans faddrar är hennes ingifta faster prinsessan Marie av Danmark, Carlos av Bourbon-Bägge Sicilierna, moster Patricia Bailey, länsgreve Bendt Wedell, Birgitte Handwerk samt Josephine Rechner. Både prinsessan Josephine och tvillingbrodern prins Vincent fick var sitt grönländskt namn, Ivalo respektive Minik.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar 
Prinsessan Josephine på det danska kungahusets webbplats

Danska prinsessor
Huset Glücksburg
Huset Laborde de Monpezat
Personer i Danmark under 2000-talet
Födda 2011
Levande personer
Kvinnor
Tvillingar